Nikolskoje (Altaj) - dorp in de Russische republiek Altaj
 Nikolskoje (Amoer) - dorp in de Russische oblast Amoer
 Nikolskoje (Archangelsk) - dorp in de Russische oblast Archangelsk
 Nikolskoje (Kaliningrad) - posjolok in de Russische oblast Kaliningrad
 Nikolskoje (Kamtsjatka) - dorp in de Russische kraj Kamtsjatka (op het Oost-Russische Beringeiland)
 Nikolskoje (Kirov) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Nikolskoje (district Gorsjetsjenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Nikolskoje (district Kastorenski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Nikolskoje (district Oktjabrski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Nikolskoje (selsovjet Buninski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Nikolskoje (selsovjet Ivanovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Nikolskoje (district Zolotoechinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Nikolskoje (Leningrad) - stad in de Russische oblast Leningrad
 Nikolskoje (Mordovië) - dorp in de Russische republiek Mordovië
 Nikolskoje (Omsk) - dorp in de Russische oblast Omsk
 Nikolskoje (Perm) - dorp in de Russische kraj Perm
 Nikolskoje (Rostov) - dorp in de Russische oblast Rostov
 Nikolskoje (Samara) - dorp in de Russische oblast Samara
 Nikolskoje (Sachalin) - dorp in de Russische oblast Sachalin
 Nikolskoje (Stavropol) - dorp in de Russische kraj Stavropol
 Nikolskoje (Tomsk) - dorp in de Russische oblast Tomsk
 Nikolskoje (Tsjeljabinsk) - dorp in de Russische oblast Tsjeljabinsk
 Nikolskoje (district Jadrinski) - dorp in de Russische republiek Tsjoevasjië
 Nikolskoje (district Poretski) - dorp in de Russische republiek Tsjoevasjië